Влади́мир За́яц:
 Заяц, Владимир Аполлинарьевич (1949—2002) — украинский писатель-фантаст, врач-педиатр.
 Заяц, Владимир Владимирович (род. 1983) — азербайджанский легкоатлет-паралимпиец.